Shake It All About — студийный альбом американского певца Литла Ричарда, вышедший в 1992 году.

Об альбоме
Пластинка была записана на Студии Уолта Диснея для детей, поэтому были включены многие традиционные детские песни. Дети также участвуют в подпевках. «Shake It All About» является последним альбомом Литла Ричарда.

В том же году Литл Ричард вместе с Масаёси Таканакой выпустил альбом «Little Richard Meets Masayoshi Takanaka», однако он вышел только в Японии.

Список композиций 
 The Hokey Pokey
 On Top of Spaghetti
 Old MacDonald
 She’ll Be Comin’ Around the Mountain
 Zip-A-Dee-Doo-Dah
 Keep A Knockin'
 Twinkle, Twinkle, Little Star
 If You’re Happy and You Know It
 When the Saints Go Marching In
 He’s Got the Whole World In His Hands
 Here We Go Loopty-Loo
 Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone?

Альбомы Литла Ричарда